Stolnik se poate referi la:

Stolnik, Kamnik, localitate din comuna Kamnik, Slovenia
Stolnik, Sofia, sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia, Bulgaria
, curs de apă din Slovenia, afluent al râului Besnica
, un vârf cu o înălțime de 2600 m, din Antarctica

Vezi și
Stolnic